Als Markow-Eigenschaft wird in der Mathematik bezeichnet:
 Elementare Markow-Eigenschaft, eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses, die einem kurzen Gedächtnis und zeitlich veränderlichen Übergangswahrscheinlichkeiten entspricht.
 Schwache Markow-Eigenschaft, ebenso eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses, die einem kurzen Gedächtnis und zeitlich konstanten Übergangswahrscheinlichkeiten entspricht. Meist wird diese Eigenschaft als "die" Markow-Eigenschaft bezeichnet.
 Starke Markow-Eigenschaft, eine Eigenschaft, die Markow-Prozessen zukommt und welche die schwache Markow-Eigenschaft mit Stoppzeiten verallgemeinert.